Treuheit ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Treuheit (* 1957), deutscher Pianist, Komponist und Improvisator
 Norbert Treuheit (* 1956), deutscher Verleger; Gründer und Geschäftsführer des ars vivendi verlags